Maugenest est un patronyme porté notamment par :

 François Maugenest (1750-1814), homme politique français ;
 Gilles Maugenest (1963-), compositeur  français ;
 Thierry Maugenest (1964-), écrivain français.